Доходный дом К. Г. Лобачёва — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Волхонка, дом № 7.

История 
 № 7 — доходный дом К. Г. Лобачёва (1904, архитектор Н. Г. Лазарев); по другим данным, этот четырехэтажный доходный дом построен в 1904-1906 годах.

Использование 
 По окончании строительства в здании размещался доходный дом, построенный по заказу зажиточного купца Кузьмы Григорьевича Лобачёва, торговавшего в Охотном ряду дичью, мясом и маслом.
 В здании нынче расположены:
 Художественная галерея «На Ленивке»
 Пельменная
 Продуктовый магазин

Архитектура 
Обращает на себя внимание угловой двухэтажный эркер с фигурным заостренным завершением, весьма похожий на башенку. Его купол венчает флюгер с голубком.

Декор центральной части фасада по Волхонке, его детали: лепное обрамление окон и картуш. Лепное обрамление окна: надоконное рельефное панно с доисторическим ящером.

Флоральный декор здания: чертополоховый фриз и медальоны с виноградными лозами.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, [[М. В. Нащокина]], М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 77.

Ссылки 
 улица Волхонка, 7/6
 Улица Волхонка, 7/6 (Ленивка). Доходный дом Лобачёва.
 Улица Волхонка

Лобачёва
Здания и сооружения Волхонки
Здания и сооружения, построенные в 1904 году в Москве